Dreischenkel bezeichnet

 eine geometrische Figur, siehe Triqueta
 eine Transformator-Bauform in Lokomotiven, siehe Dreischenkel-Trafo